Artes puede hacer referencia a:
 Las artes.
 Las bellas artes.
 Las artes aplicadas (o artes menores), artes que incorporan los ideales de la composición y la creatividad a objetos de uso diario.
 Las artes escénicas, artes destinadas al estudio o práctica de cualquier tipo de obra escénica o escenificación.
 Las artes figurativas.
 Las artes gráficas.
 Las artes liberales.
 Las artes marciales.
 Las artes plásticas, artes que utilizan materiales capaces de ser moldeados por el artista para crear una obra.
 Las artes visuales.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos de España:
 Artes (Carballo), parroquia civil del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Artes (Riveira), parroquia civil del municipio de Riveira, provincia de La Coruña, Galicia.

Además, puede hacer referencia a:
 Bachelor of Arts, título de grado en los países anglosajones y en algunos países del Espacio Europeo de Educación Superior.

Enlaces externos